De combinatie voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 23 februari 2018 in het Jeongseon Alpine Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Duitse Maria Höfl-Riesch.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag afdaling
  Uitslag slalom

Vrouwen combinatie